Досмухамедов, Ержан Калиевич (род. 1968) — казахстанский политик.
 Досмухамедов, Жанша (1887—1938) — один из лидеров партии «Алаш».
 Досмухамедов, Халел (1883—1939) — один из лидеров партии «Алаш».